Гран-при Венгрии  года — одиннадцатый этап чемпионата мира в классе Формулы-1  года, прошёл с 1 по 3 августа 2008 года на трассе Хунгароринг, Будапешт.

Свободные заезды

Квалификация 
Облачно, сухо. Температура воздуха +30С, трассы +41С

В ходе квалификации первый ряд стартового поля завоевали гонщики McLaren, поул у Льюиса Хэмилтона, второе месте у Хейкки Ковалайнена, на третьей строчке Фелипе Масса, его напарник, чемпион мира Кими Райкконен лишь шестой. Нико Росберг прошёл во вторую часть квалификации, где не смог проехать ни одного круга из-за проблем с гидравликой. Ник Хайдфельд не смог пробиться во вторую часть, во время решающего быстрого круга его заблокировал Себастьен Бурде, позднее француз был наказан стюардами потерей 5 мест.

Гонка 

|}

Интересные факты 
Первая и единственная победа в Гран-при у Хейкки Ковалайнена, первый подиум у Тимо Глока.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Венгрии
Август 2008 года